Гэмбин — фамилия. Известные носители:

 Гэмбин, Люк (род. 1993) — мальтийский и английский футболист.
 Гэмбин, Райан (род. 1985) — австралийский и мальтийский пловец.